Bække (plaats), plaats in Denemarken
 Bække (parochie), parochie in Denemarken